В 2008 году Roland Garros в одиночном разряде среди девушек выиграла Симона Халеп, переиграв в финале свою соотечественницу Елену Богдан.

Сеянные 

  Мелани Уден (Четвертьфинал)
  Аранча Рус (Полуфинал)
  Ноппаван Летчивакан (Третий раунд)
  Ана Богдан (Первый раунд)
  Джессика Мур (Третий раунд)
  Полона Херцог (Четвертьфинал)
  Бояна Йовановски (Третий раунд)
  Куруми Нара (Первый раунд)
  Симона Халеп (Чемпион)
  Елена Богдан  (Финал)
  Никола Хофманова (Третий раунд)
  Йоханна Конта  (Первый раунд)
  Ксения Лыкина (Четвертьфинал)
  Джесси Ромпис  (Первый раунд)
  Елена Чернякова (Первый раунд)
  Катажина Питер ''(Первый раунд)
</ol>

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Франция